Miejscowości
 Kiedrzyn – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w gminie Wyśmierzyce
 Kiedrzyn – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Gózd

 Części miejscowości
 Kiedrzyn – dzielnica Częstochowy